Мужская сборная Доминиканской Республики по баскетболу — национальная баскетбольная команда, представляющая Доминиканскую Республику на международной баскетбольной арене. Управляется Доминиканской федерацией баскетбола.

Выступления на чемпионатах мира

Выступления на чемпионатах Америки

Состав

Ссылки 
Доминиканская федерация баскетбола 

Доминиканская Республика
Баскетбол в Доминиканской Республике
Баскетбол